The Getaway (1994), filme com Alec Baldwin e Kim Basinger, exibido no Brasil como A Fuga
 La fuga (2001), filme argentino com Ricardo Darín distribuído no Brasil como A Fuga
 Deadfall (2012), filme com Eric Bana e Olivia Wilde conhecido no Brasil como A Fuga